Bulakrejo (Balerejo)
 Bulakrejo (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing